GTQ – codice valutario ISO 4217 del Quetzal guatemalteco, valuta del Guatemala